Etnografiska museet kan syfta på:

 Etnografiska museet, Dubrovnik
 Etnografiska museet, Poltava
 Etnografiska museet, Stockholm
 Etnografiska museet, Zagreb